Жозеф Оллер (; —) — испанский предприниматель и антрепренёр, который жил в Париже на протяжении большей части своей жизни. Он основал кабаре Мулен Руж и был изобретателем тотализатора.

Биография 

Родился в Террасе. Жозеф Оллер эмигрировал во Францию с семьей, будучи ребенком. Позже он вернулся в Испанию, чтобы учиться в университете в Бильбао. Там он полюбил петушиный бой и начал свою карьеру в качестве букмекера.

В Париже в 1867 году Жозеф Оллер изобрёл новый метод ставок, который он назвал Pari Mutuel. Он успешно представил свою систему на французских гоночных трассах. Тем не менее, в 1874 году Жозеф Оллер был приговорен к пятнадцати суткам тюремного заключения и штрафу за незаконные азартные игры. Позже, в 1891 году, французские власти легализовали свою систему и запретили фиксированные шансы ставок.

В 1870 году он переехал в Лондон на некоторое время, чтобы избежать франко-прусской войны. Там он вошел в контакт с миром сцены.

С 1876 года Жозеф Оллер сосредоточил своё внимание на индустрии развлечений. Впервые он открыл различные аудитории и места. Но это было в 1889 году, когда им и его компаньоном Шарлем Зидлером был открыт знаменитый Мулен Руж. Открытие кабаре «Мулен Руж», которое было задумано как «первый в мире дворец женщин и самый грандиозный храм танца», было приурочено к началу работы Всемирной выставки в Париже и завершению строительства Эйфелевой башни. Через четыре года, он открыл первый парижский мюзик-холл: Парижскую Олимпию.

Был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Примечания 

Похороненные на кладбище Пер-Лашез